Csap (ukránul Csop / Чоп), járási jogú város Ukrajna kárpátaljai területén
Csap, a szőlőtőke legfeljebb öt rügyre visszavágott, egyéves vesszője
Csap, faszerkezetek egymáshoz való rögzítésére szolgáló kiemelkedés, mely az ellendarab hasonló alakú hornyába illeszkedik.
Csap, alkatrészek egymáshoz rögzítésére szolgáló gépelem
Csap, tengelyek hengeres vagy kúpos része
Csap a szemben található fotoreceptorok egyik fajtája, mely a színlátást teszi lehetővé.
Csap, csővezetékben a közeg átfolyását szabályozó és elzáró szerelvény
Vízcsap Háztartási csőszerelvény a hideg-meleg víz elzárására és szabályozására